Библейская география — раздел библеистики, изучающий историческую географию региона, в котором происходили события библейской истории и географические представления библейских авторов. В «ЕЭБЕ» основателем библейской географии «как научной дисциплины» назван американский библейский богослов-экзегет Эдвард Робинсон.

Предмет исследования науки 

Библейские авторы применяют прикладную географию, они вынуждены обозначать места, в которых происходили явления природы, события войн, проходят границы владений и т. п.
В библейских представлениях о мире форма Земли чётко не определена.
Библейские персонажи ориентируются в пространстве по видимому пути солнца и стороны света обозначаются с позиции человека, обращённого лицом к востоку.
Существовала привязка к локальными ориентирам — горам, плоскогорьям, хребтам, рекам, долинам, а также к произведениям человека — дорогам и поселениям.

Ключевым направлением Библейской географии является изучение исторической географии Палестины. Источниками служат библейские и небиблейские тексты, материалы топонимики и физической географии, а также данные библейской археологии.
Реконструкция географического контекста библейской истории позволяет исследователям делать выводы о путях передвижения и о миграции народов, населявших Палестину в древности, о границах территорий отдельных племён, о географических условиях, в которых жили народы, об административном делении (провинциях, землях, городах и их соподчинении), о любых видах деятельности и процессах, разворачивающихся в пространстве (торговых связях, войнах, переселениях).

Примечания

Литература 
 
 

Библеистика